Příjmení Konáš nosí více různých osobností:

Jaroslav Konáš (* 1985) – český hudební publicista a spisovatel
Josef Konáš – český novinář, publicista a scenárista
Lucie Konášová – česká scenáristka a spisovatelka
Petr Konáš (* 1983) – český herec